EIA может означать:

 Electronic Industries Alliance (Electronics Industries Association) — альянс отраслей электронной промышленности, разрабатывающий стандарты с идентификатором RS (Recommended Standards).
 Energy Information Administration — подразделение Министерства Энергетики США, федеральной статистическое агентство распространяющее информацию об энергии и энергетике.
 EIA-422 — американский стандарт, его международный эквивалент ITU-T Recommendation V.11 (он же X.27).